Ирій — лірична повість українського письменника Володимира Дрозда, написана у стилі химерної прози.

Анотація 

«Ирій — це казкова країна, де ніколи немає зими, де сонце днює й ночує на ясно-зелених пагорбах, де карасі надвечір вичалупують на піщаний берег і лагідно бесідують із щуками та акулами, де вовчиці вигодовують своїм молоком ягнят, а леви наглядають за курчатами, аби ті не заблукали в лісових нетрях; Ирій - це край, куди щоосені поспішає птаство і звідки воно повертається весною, аби в нас перелітувати, буцім міські дачники... Ирій - це країна морозива в крихких рускотливих відерцях, які обгризаєш, наче шкіру груші, аби потім надовше лишився в роті смак солодкого закрижавілого молока... Ирій — це країна твого майбутнього...».

Література 
Українська література 8 клас, О.М. Авраменко, Г.К. Дмитренко — К.: ВЦ «Грамота», 2008

Володимир Григорович Дрозд
Українські фантастичні повісті